Степной хорёк, или светлый хорёк, или белый хорёк (хорь) () — вид млекопитающих из рода ласок и хорьков семейства куньих. Латинское видовое название дано в честь российского зоолога Э. А. Эверсмана (1794—1860).

Краткое описание 
Внешний вид хорьков в общем типичный для мелких куньих. Длина тела 51—56 см, длина хвоста — до 18 см, масса тела до 2 кг. Является самым крупным из хорьков. Отличаются высоким, но редким волосяным покровом, благодаря чему сквозь шерсть хорошо видна густая светлая подпушь. Характерна также тёмная окраска лап, хвоста (или его конца), своеобразная раскраска мордочки, напоминающая маску. Передвигается прыжками, умеет плавать. Во время охоты шаг довольно быстрый, после съедения добычи шаг более спокойный. Ведёт ночной образ жизни.

Распространение 
Родство между евразийскими видами хорьков столь велико, что они свободно скрещиваются, вследствие чего в районах совместного обитания нередко попадаются зверьки, похожие и на чёрного, и особенно на степного хорька. Степной хорёк на западе встречается от Югославии и Чехии, а далее к востоку по лесостепи, степям и полупустыням России от Забайкалья и до Среднего Амура, а также в Средней и Центральной Азии до Дальнего Востока и Восточного Китая. Лесов и населённых пунктов избегает. В Европе встречается на высоте до 800 метров, в Центральной Азии — до 2600. 

По Митчелл-Джонс, в Европе этот вид представлен двумя основными популяциями, разделенными Карпатскими горами. Западная популяция (подвид Mustela eversmanii hungarica) располагается в Чешской Республике, восточной Австрии, южной Словакии, Украине к югу от Карпат, Венгрии, Югославии, северной и западной Румынии. Восточная популяция (номинативный подвид) включает в свой ареал северную Болгарию, южную Румынию, Молдову, Украину восточнее и севернее Карпат, юго-восточную Польшу, юг европейской России и Казахстан.

Питание 

Облигатный хищник, растительные корма в рационе отсутствуют. Степной хорёк охотится за сусликами, хомяками, пищухами, мышевидными грызунами, реже за птицами, змеями и лягушками, в летнее время и за беспозвоночными. Поселяясь рядом с колониями сусликов, степной хорёк непрерывно охотится за ними и уничтожает их на площади в несколько гектаров (проникая в нору, хорёк убивает всех находящихся в них сусликов), после чего переходит к другой колонии и процесс повторяется снова. Хорёк охотится неутомимо, обходя в поисках добычи большие расстояния. Выжидая в засаде возле мышиных нор, степной хорёк может потратить часы до тех пор, как добыча не выйдет оттуда.

Хорьки, живущие около рек и озёр, охотятся также и на водяных полёвок. Зимой хорёк питается в основном теми грызунами, которые не впадают в спячку, в местах, где падает снег, он раскапывает его в поисках спрятавшейся там добычи. В некоторых случаях хорьки причиняют известный вред домашнему птицеводству, но представления на этот счёт обычно бывают сильно преувеличенными, и очень часто имеет место обвинение хорьков в преступлениях, ими не совершённых, виновниками являются куницы, ласки и лисы. Вне населённых пунктов хорьки, безусловно, полезны истреблением мелких и средних грызунов.

Оптимальное суточное количество пищи для степного хорька — 150 г. мяса, масса примерно равная массе одного суслика или нескольким мышам. В среднем за год степной хорёк уничтожает 200 сусликов и 2000 мышей.

Подвиды 
  — амурский степной хорь

В культуре 
 Степной хорёк Степан Хорьков является маскотом орского хоккейного клуба «Южный Урал» с конца 2000-х годов. Начиная с 2012 года, помимо ростовой куклы, маскот имеет и живое воплощение, как и известный осьминог Пауль, предсказывающий результаты матчей между «Южным Уралом» и противоборствующим ХК. С 12 мая 2016 года хорёк также присутствует и на логотипе ХК.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья на сайте Института Проблем Экологии и Эволюции имени А. Н. Северцова Mustela eversmanni Lesson, 1827 — Хорь степной
 Светлый (степной) хорек
 Статья на сайте Сибирского Зоологического Музея (Степной хорек — Mustela eversmanni Lesson, 1827)
  (с современными фотографиями)

Куньи
Животные, описанные в 1827 году
Эверсман
Млекопитающие Евразии